Рамхормо́з () — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан.
Административный центр — город Рамхормоз.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Хефтгель (بخش هفتگل)
Население области на 2006 год составляло 120 194 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хузестана